SWDE peut correspondre à :
 La société wallonne des eaux en Belgique.
 Südwestdeutschen Eisenbahnen, les anciens chemins de fer allemands.